Islote Amarra ( für Festmacher-Insel) steht für: 

 alternativer Name der Isla Fondeadero in der Gruppe der Melchior-Inseln, Antarktis
 alternativer Name von Anchorage Island (Leonie-Inseln) in der Gruppe der Leonie-Inseln, Antarktis